British Invasion, în limba română, invazia britanică, se poate referi la

 Invaziile britanice ale Rio de la Plata, atacuri militare ale forțelor militare britanice a orașului Buenos Aires și a zonei fluviului Río de la Plata
 Invazia britanică, influx muzical și artistic din Marea Britanie către Australia, Canada, Noua Zeelandă, Statele Unite și alte țări
 British Invasion (comics), o afluență de autori britanici de benzi desenate pe piața americană a acestor produse
 The British Invasion (TNA), parte a francizei TNA Wrestling

Termeni englezești